Amfreville se poate referi la:
Amfreville, localitate în departamentul Calvados, Franța
Amfreville, localitate în departamentul Manche, Franța
Amfreville-la-Campagne, localitate în departamentul Eure, Franța
Amfreville-la-Mi-Voie, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța
Amfreville-les-Champs, localitate în departamentul Eure, Franța
Amfreville-les-Champs, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța
Amfreville-sous-les-Monts, localitate în departamentul Eure, Franța
Amfreville-sur-Iton, localitate în departamentul Eure, Franța